Groń – nazwa wywodząca się z języka wołoskiego (por. rum. grui – „szczyt”; w gwarze podhalańskiej groń oraz w gwarze górali śląskich gruń to „wyniosły brzeg rzeki lub potoku”, rus. Hruń).

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Groń – część wsi Brzyna w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łącko
 Groń – część wsi Popardowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Nawojowa
 Groń – część wsi Gaboń w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Groń – wieś w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska
 Groń – część wsi Kościelisko w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Kościelisko
 Groń – osada w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Andrychów
 Groń – przysiółek wsi Porąbka w woj. śląskim, w pow. bielskim, w gminie Porąbka
 Groń – część wsi Kamesznica w woj. śląskim, w pow.żywieckim, w gminie Milówka
 Groń – część wsi Zwardoń w woj. śląskim, w pow.żywieckim, w gminie Rajcza
 Groń – przysiółek wsi Ślemień w woj. śląskim, w pow.żywieckim, w gminie Ślemień
 Groń – część wsi Pewel Ślemieńska w woj. śląskim, w pow.żywieckim, w gminie Świnna

 Groń – gromada

Wzniesienia i szczyty 
 Groń (687 m) – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Groń (773 m) – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Groń (809 m) – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Groń (822 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim (w Paśmie Jaworzyny)
 Groń (803 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim (w Paśmie Radziejowej)
 Groń (743m) – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Groń (686 m) – wzniesienie w Beskidzie Żywieckim
 Groń (758 m) – wzniesienie w Beskidzie Żywieckim (w Paśmie Policy)
 Groń (619 m) – szczyt w Gorcach
 Groń (768 m) – szczyt w Gorcach
 Groń (823 m) – szczyt w Gorcach
 Groń – szczyt w Małych Pieninach
 Groń (743 m) – szczyt w Pieninach Czorsztyńskich (nad Hałuszową)
 Groń (675 m) – szczyt w Pieninach Czorsztyńskich (nad Tylką)
 Groń – reglowe wzniesienie w Tatrach Bielskich

Zobacz też 
 Franciszek Gąsienica Groń
 Groń Jana Pawła II
 Bujakowski Groń
 Bukowski Groń
 Lachów Groń
 Lipowski Groń
 Mosorny Groń
 Starmachowski Groń
 Stary Groń
 Suchy Groń
 Trześniowy Groń
 Wilczy Groń
 Zadni Groń
 Złoty Groń
 Gronie, Gronik
 Magurka

Przypisy